IFA – Instytut Filologii Angielskiej (jednostka wydziałowa różnych uczelni)
 IFA (Internationale Funkausstellung) – międzynarodowe targi elektroniki
 IFA (Industrieverband Fahrzeugbau) – wschodnioniemiecka unia przedsiębiorstw produkujących pojazdy mechaniczne
 Ifá – wyrocznia afrykańska

Zobacz też